ТЭУ — многозначная аббревиатура:
 ТЭУ — тест элементарного уровня
 ТЭУ — теплоэнергетическая установка
 ТЭУ — транспортно-экспедиторские услуги
 ТЭУ — турбоэлектрическая энергоустановка
 ТЭУ — туристско-экскурсионное управление
 ТЭУ — тягово-энергетическая установка

См. также 
  — аббревиатура латиницей